Суперспринт ( super sprint — бег на очень короткие дистанции) — вид биатлонной гонки, которая состоит из двух самостоятельных стартов проводящихся за один день: «Суперспринт — квалификация» и «Суперспринт — финал». 

Это один из самых молодых видов биатлонных состязаний. Суперспринт пока не входит в календарь крупных международных соревнований (таких как Кубок мира). Запланированный в 2021 году дебют на Кубке мира не состоялся в связи с радикальным изменением правил накануне сезона (увеличение дистанции в 1,5 раза и отмена дополнительного патрона), что повлекло необходимость обкатать сначала новый формат на соревнованиях более низкого уровня. На Кубок IBU дисциплина дебютировала в сезоне 2018-2019, а также соревнования проводятся в рамках локальных состязаний (таких как Чемпионат России по биатлону). Дебют дисциплины суперспринт в рамках соревнований Чемпионат России состоялся 18 марта 2007 года в Новосибирске.Правила суперспринта определены Международным союзом биатлонистов. Однако на практике они могут видоизменяться.

Правила

Суперспринт — квалификация 
Квалификация основана на дисциплине  Спринт:
 Длина дистанции: 4,5 км (3 круга по 1,5 км); (одинаковая для мужчин и женщин и всех возрастных категорий)
 Биатлонисты стартуют через каждые 15 секунд;
 2 огневых рубежа (по 5 мишеней) из положений: лёжа, стоя. 3 круг — финиш;
 Наказание за каждый промах - штрафной круг 75 метров;.
 30 лучших выходят в Финал.

Суперспринт — финал 
Спустя 1-2 часа с момента старта квалификации начинается финальная часть соревнований, которая основана на дисциплине  Масс-старт:
 Длина дистанции: 7,5 км (5 кругов по 1,5 км); 
 30 биатлонистов уходят в гонку с масс-старта;
 4 огневых рубежа из положений: лёжа, лёжа, стоя, стоя. 5 круг — финиш;
 Наказание за каждый промах - штрафной круг 75 метров.
 В рамках соревнований Чемпионат России по биатлону действуют иные правила.

Победителем суперспринта становится биатлонист, который займёт 1 место в финальной части соревнований.

Очки в Кубок наций начисляются по итогам квалификационных соревнований, в личный зачет по итогам масс-старта плюс начисляются соответствующие очки спортсменам, занявшим 31-40 место в квалификации.

Примечания

Ссылки 
 http://www.sportsoyuznsk.ru/ — Биатлон, справка — Описание правил дисциплины «Суперспринт»

Биатлон